Die Little League World Series 1976 war die 30. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Nach dem Ausschluss der internationalen Teams 1975 wurden diese 1976 wieder zugelassen.

Zum ersten Mal trafen amerikanische und internationale Teams erst im Finale aufeinander.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1976
1976
Sportveranstaltung in South Williamsport